Saint-Front (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Front (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes